— японский профессиональный игрок в сёги, 9-й дан. Ученик Ясухару Оямы, 15-го пожизненного мэйдзина; директор Мемориального музея Оямы; автор одного из первых учебников по сёги для западных игроков (на английском).

Ученики 
 , 7 дан
 , 7 дан
 , 3-й женский дан.

Разряды по сёги 
 1951: 3 кю
 1953: 1 дан
 1955: 4 дан
 1979: 9 дан
 2010: Как профессиональный игрок, ушёл в отставку.

Достижения 
 Результат в официальных играх: 1088 побед, 1002 поражения.
 Пребывание в лиге класса А: 21 год.
 Во второй половине 1972 года завоевал титул кисэй.
 Участий в финальных титульных матчах: 9.

Примечания 

Сёгисты Японии
Родившиеся в префектуре Окаяма
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту